Rosen aus dem Süden steht für:

 Rosen aus dem Süden, Konzertwalzer von Johann Strauss (Sohn)
 Rosen aus dem Süden (1926), deutscher Stummfilm von Carl Froelich
 Rosen aus dem Süden (1934), deutscher Spielfilm von Walter Janssen
 Rosen aus dem Süden (1954), deutscher Musikfilm von Franz Antel